Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas puede corresponder a:

 Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (Argentina), máximo tribunal militar en Argentina entre 1951 y 2009.
 Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (Egipto), órgano de conducción superior de las Fuerzas Armadas de Egipto.